

Nom de famille 

 Jean Louis Martin Castagne (1785-4858), diplomate, homme politique, botaniste et mycologue amateur français ;
 Louis Joseph Auguste Castagne (1784-1861), diplomate et commerçant français ;
 Timothy Castagne (né en 1995), footballeur international belge.

Autres 
 Château de la Castagne, grand édifice du  situé à Rabastens, dans le Tarn, en France ;
 , titre de plusieurs œuvres cinématographiques ;
 Le castagne sono buone, film italien.